Хуршед Алидод () — композитор, певец, заслуженный артист республики Таджикистан.

Биография 
Родился 20 июля 1936 года в в Афганистане.

В 1958 году пересёк границу СССР, был задержан и провел некоторое время в одной из тюрем Таджикской ССР, по обвинению в незаконном переходе государственной границы. По словам современников в тюрьме он и прославился своим пением.

После освобождения был приглашён на прослушивание в филармонию Таджикской ССР и взят на работу.

Вышел на пенсию в 1994 году, но вплоть до 2005 года продолжал работать в Государственном академическом театре имени Лахути г. Душанбе.

Умер от сердечной недостаточности, 19 мая 2020 года, в своей квартире, в городе Душанбе.

Примечания

Ссылки 
 Программа «Радио Озоди» (Радио Свобода) посвященная Хуршеду Алидоду
 Asia Plus День в истории
 Sputnik.ru — Умер заслуженный артист Таджикистана Хуршед Алидода
 «Радио Озоди» (Радио Свобода) — В Душанбе ушел из жизни популярный певец Хуршед Алидод

Певцы и певицы Таджикистана
Певцы и певицы на таджикском языке
Похороненные в Душанбе